Puchar Australii i Oceanii w snowboardzie w sezonie 2014/2015 to kolejna edycja tej imprezy. W cyklu zaplanowano tylko dwie konkurencje snowcross w Mount Hotham.

Konkurencje 
 Snowcross

Mężczyźni

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacje

Kobiety

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacje

Bibliografia 
 Wyniki zawodów
 Klasyfikacja generalna

2014 w sportach zimowych
2014 w Australii
Sport w Wiktorii